Роберт Хайнлайн за свою карьеру писателя-фантаста получил множество наград, как за отдельные произведения, так и за общий вклад в научную фантастику. Первую серьёзную премию — «Хьюго» — он получил в 1956 году за роман «Двойная звезда». В дальнейшем его романы ещё трижды удостаивались этой награды при жизни и дважды ретроспективно после смерти, что в сумме даёт шесть премий и является ныне рекордом для данной категории. Также работы Хайнлайна награждались и номинировались на «Небьюлу», «Локус», «Прометей» и другие менее значимые премии. Он был первым признан грандмастером в рамках «Небьюлы» в 1975 году за прижизненные достижения. По опросам, проводимым журналом «Локус» среди читателей, Роберт Хайнлайн в 1977, 1988 и 1999 годах признавался лучшим автором-фантастом за всё время, однако эти и другие подобные опросы в данный список не включены.

Награды и номинации 
Жёлтым цветом выделены ретроспективные награды, которые вручались через значительное время после публикации произведения.

Примечания

Ссылки 
 Все литературные премии и номинации на них Роберта Хайнлайна на сайте «Лаборатория фантастики»
 Список наград на «ISFDB» 
 What awards did Heinlein win for his work? — The Robert A. Heinlein Frequently Asked Questions List 

Списки:Литература
Роберт Хайнлайн